Le Heysel  est un quartier de Laeken où se trouve :
 la station de métro Heysel,
 le stade du Heysel, aujourd'hui appelé Stade Roi Baudouin,
 C'est dans ce stade qu'à eu lieu le Drame du Heysel,
 le Petit Heysel, ou Heysel II, deuxième stade du Heysel,
 l'église du Heysel,
 les Palais des expositions du Heysel,

Notes et références 

~